Торсíйна напру́женість (, ) — напруженість у молекулі, що пов'язана з подоланням бар'єра обертання навколо одинарного зв'язку. Вона є синусоїдальною функцією торсійного кута (синонім, що використовується в органічній хімії, але менш точний — діедральний, або ще — двогранний кут). Бар'єр обертання в етані використовується як стандартна величина для бар'єрів обертання в ациклічних вуглеводнях при аналізі вкладів торсійних напружень. Синонім — пітцерівська напруженість.

Див. також 
 Торсійна енергія

Література

Примітки 

Хімічна термінологія